Bacillopeltis är ett släkte av svampar. Bacillopeltis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bacillopeltis